Cassana ima više značenja:
 Cassana, La Spezia
 Cassana, Massa-Carrara
 Cassana, Trento